Brenner může znamenat:

místopisný název
 Brenner, obec v Alpách, na rakousko-italské hranici
 Brennerský průsmyk
 Giv'at Brenner, vesnice typu kibuc v Izraeli
 Oblastní rada Brenner v Izraeli

příjmení osob
 Christiane Brenner (* 1963), německá historička, zabývající se dějinami českých zemí
 Josef Brenner (1852–1924), český římskokatolický kněz, generální vikář českobudějovické diecéze
 Josef Brenner-Felsach (1836–1906), rakouský šlechtic a politik
 Josef Chajim Brenner (1881–1921), hebrejsky píšící básník ukrajinského původu
 Ludwig von Brenner (1833–1902), německý dirigent a hudební skladatel